Ter Laan (Bedum), een streek in de gemeente Het Hogeland
 Jan ter Laan, een politicus voor de SDAP
 Kornelis ter Laan, een schrijver en politicus